TOYOTA Vista *V2*  (яп. — ト ヨ タ · ビ ス タ) — второе поколение среднеразмерного легкового автомобиля модели Vista выпускаемого TOYOTA только для внутреннего рынка Японии с 1986 по 1990 год. По классификации занимает место между Toyota Corona, Toyota Carina, Toyota Corolla и Toyota Mark II, Toyota Chaser, Toyota Cresta. Во второй половине 90-х годов был довольно распространен на территории Сибири и Дальнего Востока.

Кузов 
Авто представлен в двух видах кузова:
 Хардтоп - Двери без рамок, но средняя стойка присутствует. Все детали идентичны и взаимозаменяемы  TOYOTA Camry Prominent VZV20
 Седан - Двери с рамками. Все детали идентичны TOYOTA Camry *V2* (Седан).
Номера кузовов:
 SV20 (08.1986 - 08.1988 гг.) — двигатель 1S-Ci (1S-Ui)
 SV21 (08.1986 - 07.1990 гг.) — двигатель 3S-FE (в версиях с GT комплектацией ставился: 3S-GE 1st Gen)
 SV22 (08.1988 - 07.1990 гг.) — двигатель 4S-Fi, пришел на замену устаревшему 1S-Ui в 1988 году 
 SV25 (10.1987 - 07.1990 гг.) — двигатель 3S-FE и полный привод (FullTime с блокировкой межосевого дифференциала)
 CV20 (08.1986 - 07.1990 гг.) — двигатель 2С-T, единственный дизель, устанавливавшийся на данное поколение

Двигатели

Трансмиссия 
A140L — 4-ступенчатая автоматическая коробка переключения передач (простая)

A140E — 4-ступенчатая автоматическая коробка переключения передач (режимная — кнопки O/D, PWR, MANU)

A540H — 4-ступенчатая автоматическая коробка переключения передач (4WD, передаточные числа как у A140E)

S50 — 5-ступенчатая механическая коробка переключения передач (для дизеля 2C-T)

S51 — 5-ступенчатая механическая коробка переключения передач

S53 — 5-ступенчатая механическая коробка переключения передач (более спортивная чем S51)

E56F2 - 5-ступенчатая механическая коробка переключения передач (4WD, задний дифференциал подключен с помощью вискомуфты)

E56F5 - 5-ступенчатая механическая коробка переключения передач (4WD, присутствует блокировка дифференциала)

Подвеска 
Независимая McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости как спереди, так и сзади. Амортизаторы нераздельные, находятся внутри пружины и вместе с ней представляют из себя единую стойку.

Тормозная система 
Тормозная система гидравлическая с усилителем, представлена дисковым тормозным механизмом с однопоршневыми суппортами на всех четырёх колёсах. Исключение составляли бюджетные комплектации с задними барабанными тормозами.

Салон 
Салон выпускался в четырех цветовых вариациях: бордовый, бежевый, синий и серый. Сидения и вставки в дверные карты делались из велюра (особо "бедные" комплектации комплектовались салоном с тряпичной обивкой)

Рестайлинг 
В 1988 году был произведен рестайлинг модели, он затронул как салон, так и оптику автомобиля.

Интерьер:

Изменения были направлены на создание более современного дизайна путём округления таких деталей как:
 Внутренние ручки дверей(до рестайлинга были квадратные хромированные, после - прямоугольные полностью пластиковые)
 Кнопки слева и справа от спидометра (кнопки: «аварийки», обогрева заднего стекла и противотуманного освещения), теперь их стало помещаться в два раза больше
 Кнопки блока климат-контроля и магнитолы, их цвет был изменен с серого на черный
 Ручка селектора АКПП
 Кнопки управления стеклоподъёмниками
В кузове Hardtop произошло изменение в системе крепления задних ремней безопасности, катушки были вынесены практически на заднюю стойку и располагались за боковыми секциями задних сидений и в сущности стали напоминать конструкцию передних (за исключением ремня безопасности по середине).

Вставка посередине торпедо стала гладкой, до рестайлинга она была ребристой.

Также изменился цвет потолка с бежевого на цвет салона.

Экстерьер:
 Решетка радиатора - стала более округлой, эмблема V переместилась в центр, изменилась система креплений решетки, габариты стали больше. 
 На стоп-сигнале появилась углубленная черная полоса как бы разделяющая его на две части, рамка под номер изменила форму с прямоугольной на трапецию.

Комплектации 

У данной модели был довольно широкий выбор комплектаций, их насчитывалось 71. От самых простых, с ручными стеклоподъёмниками, задними барабанными тормозами и маломощным двигателем 4S-Fi/2C-T, до богатых комплектаций типа Gran Turismo (GT), которые включали в себя электронный щиток приборов, дисковые тормоза в круг, ионизатор воздуха, вытяжку на потолке в салоне и форсированный двигатель 3S-GE.

Основные отличия GT комплектации:

 GT салон
 Надпись Twin Cam 16 на решетке радиатора
 Надпись 2.0 Twin Cam 16 на молдингах задних дверей
 Трех-спицевый руль
 Двигатель 3S-GE 1st Gen
 Специальные алюминиевые диски R15
 Распорка передних стоек
 Накладка на фартук под передним бампером (опционально)
 Усиленные амортизаторы или амортизаторы с системой изменения жесткости TEMS

Расшифровка кода модели 
Код модели состоит, условно, из 6 блоков. Первый - тип топлива, второй - номер кузова, третий - модель( Vista или Camry), четвертый - тип кузова, пятый- какой КПП оборудован автомобиль и шестой - собственно, сама комплектация, у каждого кузова они свои. Система расшифровки верна как для Vista, так и для Camry.

SV21-UTPGK

E(1)-SV21(2)-U(3)T(4)P(5)GK(6)

1.
 E - бензиновый двигатель
 N - дизельный двигатель
2. 
 SV20 -1S-Ui
 SV21 - 3S-FE/3S-GE
 SV22 - 4S-Fi
 SV25 - 3S-FE (4WD)
 CV20 - 2C-T

3. 
 U - Vista
 J - Camry

4. 
 T -HardTop Chassis
 E - Sedan Chassis

5. 
 P - ATM
 M - MTM

6.

SV20
 DL -VIS: VC , CAM: LT
 EL - VIS: VR, CAM: ZE
 ML - VIS: VE, CAM: ZT
 NL - VIS: VL, CAM: XT
SV21
 GK - VIS: VX, CAM: ZX
 MK - VIS: VE, CAM: ZT(1986-1988), LUM (1988-1990)
 VF - GT
SV22
 DM -VIS: VC , CAM: LT
 EM - VIS: VR, CAM: ZE
 MM - VIS: VE, CAM: LUM
 NM - VIS: VL, CAM: XT
SV25
 EK - VIS: VR, CAM: ZE
 NK - VIS: VL, CAM: XT
CV20
 MX - VIS: VE, CAM: ZT(1986-1988), LUM (1988-1990)
 NX - VIS: VL, CAM: XT

Похожие автомобили 
 TOYOTA Camry
 TOYOTA Camry Prominent
 LEXUS ES250
 Holden Apollo

Vista V20